Breteuil steht für folgende geographischen Objekte in Frankreich:

 Breteuil (Eure) (Breteuil-sur-Iton), Gemeinde im Département Eure, Region Normandie
 Breteuil (Oise) (Breteuil-sur-Noye), Gemeinde im Département Oise, Region Hauts-de-France
 Breteuil in der Gemeinde Villennes-sur-Seine, Département Yvelines, Region Île-de-France
 Breteuil-Embranchement, Ortsteil von Bacouël, Département Oise, Region Hauts-de-France
 Les Baux-de-Breteuil im Département Eure, Region Normandie
 Avenue de Breteuil in Paris
 Place de Breteuil in Paris
 Pavillon de Breteuil in Sèvres, Département Hauts-de-Seine, Region Île-de-France
 Schloss Breteuil in Choisel, Département Yvelines, Region Île-de-France

Siehe auch:
 Le Tonnelier für Personen mit Familiennamen Le Tonnelier de Breteuil